Соревнования по стрельбе в дисциплине трап среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 и 17 сентября. Приняли участие 41 спортсмен из 29 стран.

Олимпийский чемпион игр в Атланте Майкл Даймонд принял участие в турнире и вновь завоевал золотую медаль, став двукратным олимпийским чемпионом.

Бритнанец Йен Пил завоевала свою первую олимпийскую медаль, дебютируя на играх. Итальянец Джованни Пелльело на своих третьих играх впервые поднялся на подиум, став бронзовым призёром игр.

Призёры

Рекорды

Соревнования

Квалификация 
Квалификационные соревнования прошли в два дня. 16 сентября спортсмены выполнили 3 серии по 25 выстрелов, а 17 сентября отстреляли ещё 2 серии. В финал прошли 6 спортсменов, показавших лучший результат.

Финал 
В финале спортсмены выполняли серию из 25 выстрелов. Очки, набранные в финале, суммировались с результатами квалификации. Чемпион определялся по сумме очков.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт